Лермос () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте. . Официальный код — 70821.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Мариа Цвёльфер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 Партия Lermoos für Alle занимает 8 мест.
 местный список: 3 места.
 Партия Lebenswertes Lermoos занимает 1 место.
 независимые: 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля